Anthony Hopkins – brytyjski aktor, laureat Oscara
 Antony Hopkins – brytyjski kompozytor
 Bernard Hopkins – amerykański bokser zawodowy
 Frank Hopkins – kowboj, pierwowzór głównego bohatera filmu Hidalgo – ocean ognia
 Johns Hopkins – amerykański przemysłowiec
 Matthew Hopkins - łowca tzw. czarownic

 Hopkins FBI – gra komputerowa

Miejscowości w USA:
 Hopkins – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
 Hopkins – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 Hopkins – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway
 Hopkins – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Richland
Gminy w USA:
 Hopkins (ang. Hopkins Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Hopkins (ang. Hopkins Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
 Hopkins (ang. Hopkins Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hopkins (ang. Hopkins County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Hopkins (ang. Hopkins County) – w stanie Teksas

Zobacz też 
 Uniwersytet Johnsa Hopkinsa